7. etape af Tour de France 2020 var en 168 km lang , som blev kørt den 4. september 2020 med start i  og mål i .

Belgiske Wout van Aert fra  vandt sin anden etapesejr, og holdets tredje etapesejr på fire dage. Edvald Boasson Hagen fra  og Bryan Coquard fra  kom på de næste pladser.

Danske Søren Kragh Andersen kom ind på sidstepladsen af de 172 fuldførende ryttere. Michael Mørkøv og Mads Pedersen kom ind som nummer 169 og 170. Alle tre knap 16 minutter efter Wout van Aert på førstepladsen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside 

07